Ки́вия́рви () — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,7 км², площадь бассейна — 394 км². Располагается на высоте 159,0 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная. Берега каменисто-песчаные, частично заболочены, сильно изрезаны, в результате чего у озера имеются заливы: на северо-западе — Йоэнсуунлахти (), на юге — Ротинраяконлахти ().

На озере не менее десяти островов различной величины. Самый крупный из них — Яниссаари (). Остальные названия не имеют.

С юга в озеро втекает ручей Сильталаноя. В северо-восточной оконечности в озеро втекает, а из северо-восточной — вытекает река Хейняйоки.

Озеро расположено в 17 км по грунтовой дороге без наименования к северу от трассы  («Суоярви — Койриноя») и от посёлка Пийтсиёки.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040100111102000016535.

Название озера переводится с финского языка как «каменное озеро».

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания 

Бассейн Хейняйоки
Озёра Суоярвского района